Jurković
Jurkovič